Tunen steht für:

 Tunen, eine Sprache in Kamerun
 Fahrzeugtuning, Tunen von Fahrzeugen
 Tunen, eine Ortschaft im indonesischen Oenif, Westtimor